Río Barron puede referirse a distintos lugares:

 El Río Barron (Queensland) en Australia.
 El Río Barron (Ontario) en Canadá.
 El Río Barron en Everglades, Florida.